Stor-Hamptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Hamptjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Stor-Hamptjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (1,8 ha)
Stor-Hamptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (8,19 ha)
Stor-Hamptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, vid Kussjön), sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Hamptjärnen (Skellefteå stad, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Hamptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn